Золь — дисперсна система.
 Золль — невелика западина.